Kino Tęcza w Krakowie
 Kino Tęcza w Kwidzynie 
 Kino Tęcza w Poznaniu
 Kino Tęcza w Warszawie
 inne kina Tęcza: Siemianowice Śląskie, Wałcz, Wrocław